Жёлтые страницы:

 Жёлтые страницы — пришедшее из США название телефонных справочников со сведениями о предприятиях и организациях.
 Жёлтые страницы — художественный фильм, комедия, режиссёр Джеймс Кларк Кенелм.